Opatovac (Cernik), een plaats in de Kroatische gemeente Cernik
 Opatovac (Lovas), een plaats in de Kroatische gemeente Lovas